Utrechts Stedelijk Gymnasium, een categoriaal gymnasium in het Nederlandse Utrecht
USG People, een Nederlands uitzendbureau